Culloden může být:

 Culloden (Skotsko) – vesnice ve Skotsku
 Culloden (Georgie) – město v Georgii
 Culloden (Západní Virginie) – obec v Západní Virginii